Sapogovo (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Sapogovo (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Sapogovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Sapogovo (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda